Javier Rodríguez Nebreda (1974) – giocatore di calcio a 5 spagnolo
 Javier Rodríguez Venta (1975) – calciatore spagnolo
 Javier Rodríguez Pérez (1979) – cestista spagnolo
 Javier Rodríguez Rodríguez (1989) – giocatore di calcio a 5 spagnolo